Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale.

Teste di serie 

  Alberta Brianti (Spostata nel tabellone principale)
  Elena Baltacha (ultimo turno)
  Katie O'Brien (secondo turno)
  Sandra Záhlavová (secondo turno)
  Angelique Kerber (Qualificata)
  Chan Yung-jan (ultimo turno)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Akgul Amanmuradova (Primo turno; ritiro)
  Pauline Parmentier (ultimo turno)
  Arantxa Parra Santonja (ultimo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (Qualificata)
  Klára Zakopalová (ultimo turno)
  Karolina Šprem (secondo turno)
  Julia Schruff (ultimo turno)
  Yvonne Meusburger (Qualificata)

  Vitalija D'jačenko (secondo turno)
  Vesna Manasieva (Qualificata)
  Kathrin Wörle (primo turno)
  Marija Korytceva (Qualificata)
  Stéphanie Foretz (primo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)
  Camille Pin (Qualificata)
  Shenay Perry (Qualificata)
  Carly Gullickson (Qualificata)
  Julie Ditty (primo turno)
  Angela Haynes (ultimo turno)
  Ekaterina Ivanova (primo turno)
  Petra Martić (Qualificata)
  Anastasija Rodionova (Qualificata)
  Mariana Duque (ultimo turno)
  Marta Domachowska (Qualificata)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Kristie Ahn
  Lauren Embree
  Irina Falconi
  Nicole Gibbs
  Asia Muhammad
  Alison Riske
  Laura Robson
  Sloane Stephens
  Coco Vandeweghe

Qualificate 
  Chang Kai-chen
  Anastasija Rodionova
  Yurika Sema
  Marta Domachowska
  Angelique Kerber
  Monique Adamczak
  Eva Hrdinová
  Petra Martić
  Shenay Perry
  Vesna Manasieva
  Carly Gullickson
  Barbora Záhlavová-Strýcová
  Marija Korytceva
  Valérie Tétreault
  Camille Pin
  Yvonne Meusburger

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2009